Renwick (Cumbria), een dorp in het Engelse graafschap Cumbria
 Renwick (Iowa), een dorp in de Amerikaanse staat Iowa
 Renwick (Nieuw-Zeeland), een dorp in de Nieuw-Zeelandse regio Marlborough (Zuidereiland)